

Свохово — село в гміні Слупськ Слупського повіту Поморського воєводства
 Свохово — село в гміні Беліце Пижицького повіту Західнопоморського воєводства